Charles Coste ist der Name folgender Personen:

* Charles Coste (Politiker) (1887–1976), französischer Politiker
 Charles Coste (Radsportler) (* 1924), französischer Radrennfahrer